ПТМ — аббревиатура:

 Подъёмно-транспортные машины — машины, предназначенные для перемещения грузов на небольшие расстояния.
 Пожарно-технический минимум — минимальный уровень знаний о пожарной безопасности.
 Противотанковая мина — скрытно установливаемый боеприпас, предназначенный для уничтожения танков и других бронированных машин. См. например ПТМ-3.
 «Поляризационная теория Мироздания» — монография, автор Чернуха Виктор Владимирович.